Фокеев — фамилия; имеет женскую форму Фокеева.
 Фокеев, Виталий Витальевич (род. 1974) — российский стрелок, выступающий в дисциплине дубль-трап, чемпион мира, победитель Европейских игр, участник трёх Олимпиад.
 Фокеев, Евгений Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Фокеев, Иван Степанович (1901—1948) — советский партийный и административный деятель. 
 Фокеев, Михаил Семёнович (1871—после 1918) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания, депутат II Думы, член ВЦИК.